

Відомі носії 
 Цуканов Андрій Сергійович (1980 — …) — український футболіст, Заслужений майстер спорту України, чемпіон та призер Паралімпійських ігор.
 Цуканов Борис Йосипович (1946—2007) — український психолог, доктор психологічних наук, директор Наукового центру психології часу ОДУ ім. Мечникова, розробник τ-типу, циклоїдної моделі пережитого людиною часу.
 Цуканов Георгій Емануїлович (1919–2001) — радянський політик, помічник генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва, депутат Верховної Ради СРСР.
 Цуканов Євген Васильович (1997—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Див. також 
 Цуканова

російські прізвища